Чукотский областной комитет КПСС — центральный партийный орган, существовавший в Чукотской АО с апреля 1932 года по 6 ноября 1991 года.

История 
 10 декабря 1930 года образован Чукотский национальный округ (в составе Дальне-Восточного края) и в связи с этим, в апреле 1932 года был создан Чукотский окружной комитет ВКП(б).
 С 20 октября 1938 Чукотский национальный округ в составе Хабаровского края.
 13 октября 1952 года Чукотский окружной комитет ВКП(б) переименован в Чукотский окружной комитет КПСС.
 C 3 декабря 1953 Чукотский национальный округ в составе Магаданской области.
 7 октября 1977 года Чукотский национальный округ преобразован в Чукотский автономный округ.
 23 августа 1991 деятельность КПСС на территории РСФСР приостановлена, а 6 ноября того же года запрещена.

Первые секретари ВКП(б)/КПСС 
 4.1932 — 1933 Целоусов, Михаил Семёнович
 — 1940 и. о. Винокуров, Н
 1940—1943 Ласкин, Сергей Терентьевич
 1945 Жижин, Михаил Харитонович
 1947—1949 Есауленко, Константин Евгеньевич
 1950—1952 Петров Иван Фёдорович
 3.1954 — 1.1958 Грозин, Александр Никитич
 10.1.1958 — Ботыгин, Василий Григорьевич
 1961—1967 Феоктистов, Пётр Иванович
 1967—1972 Моторин, Владимир Петрович
 1972 — 2.1975 Киселёв, Геннадий Николаевич
 2.1975 — 1976 Погребной, Александр Васильевич
 1980—1986 Кобец, Вячеслав Иванович
 1986 — 12.1990 Каштыкин, Николай Иванович
 12.1990 — 8.1991 Фёдоров, Николай Алексеевич

См. также 
 Глава администрации Чукотского автономного округа

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.-639с.,илл
 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС ВКП(б) РКП(б) РСДРП(б) 1917—1991 историко-биографический справочник Автор-составитель Ю. В. Горячев»

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Чукотский
XX век в Чукотском автономном округе